

Lokalizacje

Austria 
 Pfarrkirchen bei Bad Hall – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land
 Pfarrkirchen im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Niemcy 
 Pfarrkirchen – miasto w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Rottal-Inn